Цей список містить стислий опис всіх сезонів, у яких грав футбольний клуб «Шахтар» Донецьк з 1936 року.

Клуб заснований 1936 року. До 1946-го команда мала назву «Стахановець». Кольори клуба — помаранчево-чорні. Перший і єдиний в новітній історії України клуб-володар Кубка УЄФА. Семиразовий Чемпіон України, восьмиразовий володар Кубка України, чотириразовий володар Суперкубка України, чотириразовий володар Кубка СРСР .

Опис сезонів

СРСР (1936—1991)

Україна (1992—н.ч.)

Примітки

Посилання 
 RSSSF.com

 
Шахтар Донецьк
Шахтар Донецьк